From Hell steht im Zusammenhang mit Jack the Ripper für:

 ein Bekennerschreiben eines potenziellen Täters, siehe Jack the Ripper#From Hell
 From Hell (Comic)
 From Hell (Film)